Ken și Neal Skupski sunt campionii en-titre, dar au ales să joace la turneul de la Dubai.

Feliciano López și Stefanos Tsitsipas au învins în finală perechea Marcelo Arévalo și Jean-Julien Rojer cu scorul de 7–5, 6–4 câștigând titlul la dublu.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022